|-
| 183101 - ||  || 5 septembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 183102 - ||  || 6 septembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 183103 - ||  || 7 septembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 183104 - ||  || 7 septembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 183105 - ||  || 4 septembrie 2002 ||  || 
|-
| 183106 - ||  || 7 septembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 183107 - ||  || 10 septembrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 183108 - ||  || 10 septembrie 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 183109 - ||  || 10 septembrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 183110 - ||  || 11 septembrie 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 183111 - ||  || 13 septembrie 2002 || Essen || Essen
|-
| 183112 - ||  || 12 septembrie 2002 ||  || 
|-
| 183113 - ||  || 10 septembrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 183114 Vicques ||  || 13 septembrie 2002 ||  || 
|-
| 183115 - ||  || 11 septembrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 183116 - ||  || 11 septembrie 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 183117 - ||  || 11 septembrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 183118 - ||  || 11 septembrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 183119 - ||  || 12 septembrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 183120 - ||  || 13 septembrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 183121 - ||  || 13 septembrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 183122 - ||  || 13 septembrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 183123 - ||  || 14 septembrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 183124 - ||  || 14 septembrie 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 183125 - ||  || 11 septembrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 183126 - ||  || 12 septembrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 183127 - ||  || 13 septembrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 183128 - ||  || 13 septembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 183129 - ||  || 13 septembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 183130 - ||  || 13 septembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 183131 - ||  || 13 septembrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 183132 - ||  || 13 septembrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 183133 - ||  || 13 septembrie 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 183134 - ||  || 15 septembrie 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 183135 - ||  || 15 septembrie 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 183136 - ||  || 13 septembrie 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 183137 - ||  || 15 septembrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 183138 - ||  || 15 septembrie 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 183139 - ||  || 13 septembrie 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 183140 - ||  || 15 septembrie 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 183141 - ||  || 14 septembrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 183142 - ||  || 15 septembrie 2002 || Palomar || 
|-
| 183143 - ||  || 14 septembrie 2002 || Palomar || R. Matson
|-
| 183144 - ||  || 14 septembrie 2002 || Palomar || R. Matson
|-
| 183145 - ||  || 14 septembrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 183146 - ||  || 4 septembrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 183147 - ||  || 12 septembrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 183148 - ||  || 14 septembrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 183149 - ||  || 14 septembrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 183150 - ||  || 15 septembrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 183151 - ||  || 6 septembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 183152 - ||  || 4 septembrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 183153 - ||  || 26 septembrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 183154 - ||  || 26 septembrie 2002 ||  || 
|-
| 183155 - ||  || 27 septembrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 183156 - ||  || 27 septembrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 183157 - ||  || 27 septembrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 183158 - ||  || 27 septembrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 183159 - ||  || 27 septembrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 183160 - ||  || 27 septembrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 183161 - ||  || 27 septembrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 183162 - ||  || 26 septembrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 183163 - ||  || 26 septembrie 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 183164 - ||  || 27 septembrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 183165 - ||  || 27 septembrie 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 183166 - ||  || 28 septembrie 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 183167 - ||  || 28 septembrie 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 183168 - ||  || 29 septembrie 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 183169 - ||  || 29 septembrie 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 183170 - ||  || 29 septembrie 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 183171 - ||  || 29 septembrie 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 183172 - ||  || 30 septembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 183173 - ||  || 30 septembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 183174 - ||  || 30 septembrie 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 183175 - ||  || 30 septembrie 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 183176 - ||  || 29 septembrie 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 183177 - ||  || 30 septembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 183178 - ||  || 30 septembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 183179 - ||  || 30 septembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 183180 - ||  || 30 septembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 183181 - ||  || 30 septembrie 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 183182 Weinheim ||  || 30 septembrie 2002 || Weinheim || Weinheim
|-
| 183183 - ||  || 16 septembrie 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 183184 - ||  || 30 septembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 183185 - ||  || 30 septembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 183186 - ||  || 16 septembrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 183187 - ||  || 16 septembrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 183188 - ||  || 16 septembrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 183189 - ||  || 26 septembrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 183190 - ||  || 26 septembrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 183191 - ||  || 16 septembrie 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 183192 - ||  || 1 octombrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 183193 - ||  || 1 octombrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 183194 - ||  || 1 octombrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 183195 - ||  || 1 octombrie 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 183196 - ||  || 1 octombrie 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 183197 - ||  || 2 octombrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 183198 - ||  || 1 octombrie 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 183199 - ||  || 1 octombrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 183200 - ||  || 2 octombrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-